Marian Wnuk (1906–1967) – rzeźbiarz
 Marian Józef Wnuk (ur. 1948) – filozof